Samateh ist der Familienname folgender Personen:

 Ansumana Samateh (* 1987), gambischer Fußballspieler
 Fanta Bojang Samateh-Manneh, gambische Politikerin
 Lamin Samateh (* 1992), gambischer Fußballspieler